Hariulf est un anthroponyme masculin d'origine germanique constitué des éléments hari « armée », et (w)ulf « loup » ; tombé en désuétude après le , il fut notamment porté par : 

Par ordre chronologique
 Hariulf, prince burgonde du  ;
 Hariulf de Spolète, duc lombard de Spolète de 592 à 602 ;
 Hariulf d'Oudenbourg (mort en 1143), moine chroniqueur du .

Homonymie de prénom
Prénom germanique